Verlin bezeichnet:

 Verlin, eine französische Gemeinde im Département Yonne

Verlin ist der Familienname folgender Personen:

 Kreete Verlin (* 1997), estnische Leichtathletin
 Lembit Verlin (1917–2004), estnischer Komponist und Chorleiter